Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 1995/1996 – 53. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu Zdobywców Pucharów 1996/1997. Tym razem trofeum wywalczył 1. FC Kaiserslautern. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 15–27 sierpnia 1995
 Runda 2: 18–20 września 1995
 Runda 3: 3–4 października 1995
 Ćwierćfinał: 31 października–7 listopada 1995
 Półfinał: 27–28 lutego 1996
 Finał: 25 maja 1996 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 9 do 11 sierpnia 1996 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano od 18 do 20 września 1995 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 3 i 4 października 1995 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano od 31 października do 7 listopada 1995 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 27 i 28 lutego 1996 roku.

|}

Finał

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

1995 w piłce nożnej
1996 w piłce nożnej
1995 w Niemczech
1996 w Niemczech
!